

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 50, w tym 2 podstawowe
 Zagóra – część miasta Krasnobród
 Zagóra – część miasta Żywiec
 Zagóra – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Zagóra – część wsi Majdan Stary w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Zagóra – część wsi Kumów Plebański w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Zagóra – przysiółek wsi Chojno Nowe Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Zagóra – część wsi Łążek Ordynacki w woj. lubelskim, w pow. janowskim, gminie Janów Lubelski
 Zagóra – część wsi Zembry w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
 Zagóra – część wsi Bełżec w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Bełżec
 Zagóra – część wsi Kunki w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Zagóra – część wsi Łuszczacz w woj. lubelskim, w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Zagóra – część wsi Róża w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Zagóra – część wsi Susiec w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Zagóra – część wsi Siedliszcze w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Zagóra – część wsi Potoczek w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Zagóra – przysiółek wsi Niedzieliska-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn
 Zagóra – część wsi Pniówek w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Zagóra – przysiółek wsi Bukowica w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice
 Zagóra – część wsi Zalesiaki w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Zagóra – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Zagóra – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Zagóra – przysiółek wsi Mszalnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Zagóra – część wsi Koniuszowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Zagóra – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Zagóra – część wsi Wola Kosnowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Zagóra – część wsi Czarna Góra w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w Bukowina Tatrzańska
 Zagóra – przysiółek wsi Domaniów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Zagóra – część wsi Komorów w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Zagóra – część wsi Chorkówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Zagóra – część wsi Wrocanka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Zagóra – część wsi Przybówka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Zagóra – przysiółek wsi Żołynia w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Żołynia
 Zagóra – część wsi Wólka Tanewska w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów
 Zagóra – część wsi Brzeżawa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Zagóra – część wsi Dobra w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, gminie Sieniawa
 Zagóra – część wsi Rudka w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, gminie Sieniawa
 Zagóra – część wsi Pawłokoma w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Zagóra – część wsi Malawa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Zagóra – część wsi Kłyżów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Zagóra – część wsi Baciki Średnie w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, Siemiatycze
 Zagóra – część wsi Rabalina w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki
 Zagóra – część wsi Grodziec w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 Zagóra – przysiółek wsi Skrajniwa w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Zagóra – część wsi Baranów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Zagóra – część wsi Tempoczów-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Zagóra – osada wsi Świątniki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Zagóra – część wsi Bedlno w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Zagóra – część wsi Lisów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice

Miejscowość na Ukrainie 
 Zagóra – wieś w rejonie złoczowskim (obwód lwowski)